Mialet kan syfta på:
 Mialet, Dordogne
 Mialet, Gard